Соревнования по бегу на 5000 метров у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2018 года прошли 11 августа в Берлине на Олимпийском стадионе.

Действующим чемпионом Европы в беге на 5000 метров являлся Илиас Фифа из Испании. Он не защищал свой титул, поскольку в мае 2018 года был дисквалифицирован на 4 года за участие в допинг-схеме по незаконной поставке запрещённых препаратов.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2:00)

Результаты 

Обозначения: WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | EU20R — Рекорд Европы среди юниоров | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NU23R — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Финал в беге на 5000 метров у мужчин состоялся 11 августа 2018 года. На старт вышли 24 бегуна. Спустя сутки после победы в финале на дистанции 1500 метров 17-летний Якоб Ингебригтсен выиграл вторую золотую медаль чемпионата Европы. На заключительный круг он уходил лидером вместе со старшим братом Хенриком, а затем длинным финишем не оставил соперникам шансов на успех. Время Якоба (13.17,06) стало новым рекордом Европы среди юниоров до 20 лет. Серебряную медаль взял Хенрик Ингебригтсен, бронзовым призёром стал француз Мурад Амдуни, ранее выигравший в Берлине 10 000 метров.

Якоб Ингебригтсен стал первым легкоатлетом в истории, выигравшим дистанции 1500 и 5000 метров на одном чемпионате Европы.

Примечания

Ссылки 
 

бег